Stepan Zuev – sciatore russo
 Circolo operaio Zuev – edificio di Mosca di epoca sovietica
 10452 Zuev – asteroide della fascia principale
 Valerij Zujev – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico